Believe in Me (Lenny Kravitz) - nummer van de Amerikaanse zanger Lenny Kravitz
 Believe in Me (Bonnie Tyler) - nummer van de Britse zangeres Bonnie Tyler
 Believe in Me (1971) - Amerikaanse film uit 1971
 Believe in Me (2006) - Amerikaanse film uit 2006
 Believe in Me (album van Duff McKagan) - album van Duff McKagan